Rowe steht für:
 Rowe (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Rowe-Umlagerung, erstmals vom britischen Chemiker Frederick Maurice Rowe (1891–1947) 1926 beschriebene chemische Reaktion

Rowe ist der Name folgender 

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Rowe (Illinois)
 Rowe (Massachusetts)
 Rowe (New Mexico)
 Rowe (Virginia)
 Rowe Corner, Maine
 Rowe Crossroads, Virginia

Orte in Polen:
 Rowe, deutscher Name von Rowy (Ustka), Dorf in der Woiwodschaft Pommern

geografischer Objekte:
 Rowe Bluff, Kliff im Grahamland, Antarktika
 Rowe-Nunatakker, Nunatakker auf Black Island, Ross-Archipel, Antarktis
 Rowe Point, Landspitze der Livingston-Insel, Südliche Shetlandinseln, Antarktis

Unternehmen:
 Rowe Motor Manufacturing Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 Rowe Mineralölwerk GmbH, Worms, Inhaberin der Motorrennsportgruppe Rowe Racing

ROWE ist die Abkürzung für:
 Results-Only Work Environment, Personalführungsstrategie

ROWE